Jawornik Polski (plaats), plaats in Polen
 Jawornik Polski (gemeente), gemeente in Polen